Ранчо дел Падре има више значења:

 Ранчо дел Падре (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо дел Падре, Ел Падре (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо дел Падре (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо дел Падре, Ранчо дел Обиспадо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику